Solaro puede referirse a:
Soledad Solaro, modelo argentina.
Solaro, localidad italiana de la provincia de Milán en la región de Lombardía.
Villanova Solaro, localidad italiana de la provincia de Cuneo en la región de Piamonte.
Solaro, localidad francesa en la isla de Córcega.
Solaro, importante familia de banqueros afincados en Asti durante la Edad Media.